Iguazu (nummer), een lied van Gustavo Santaolalla
 Iguazu (geslacht), een geslacht van schietmotten
 Iguazu (spel), een bordspel

Zie ook 
Iguaçu (doorverwijspagina)